André Liberati (1927), écrivain français et père de Simon Liberati.
 Armand Libérati (1923-2016), footballeur français.
 Carlo Liberati (1937), prélat catholique italien.
 Ernest Libérati (1906-1983), footballeur français. 
 Simon Liberati (1960), journaliste et écrivain français. 
 Libero Liberati (1926-1962), pilote de vitesse moto italien.

Homonymie
Homonymie de patronyme